2 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego
 2 Pułk Strzelców Konnych Królestwa Kongresowego
 2 Pułk Strzelców Konnych (1920)
 2 Pułk Strzelców Konnych (II RP)